Перистерион (Перистери) — греческий топоним. Может означать:

 Перистери — гора, высочайшая вершина гор Лакмос.
  — остров.
 Мега-Перистерион — деревня в Эпире.
 Микрон-Перистерион — деревня в Эпире.
 Перистерион — город, пригород Афин.
 Перистерион (Килкис) — деревня в Центральной Македонии.
 Перистерион (Скала) — деревня в Пелопоннесе.
 Перистерион (Спарта) — деревня в Пелопоннесе.
 Перистерион (Фтиотида) — деревня в Центральной Греции.
 Перистерион (Элида) — деревня в Западной Греции.
 Перистерион (Этолия и Акарнания) — деревня в Западной Греции.
 Перистерион (Янина) — деревня в Эпире.

См. также 
 Голубь (значения)